Watford är ett distrikt i Storbritannien.   Det ligger i grevskapet Hertfordshire och riksdelen England, i den södra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Distriktet har 90 301 invånare (2011).

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Englands distrikt
Unparished areas i Hertfordshire